Формиат марганца — неорганическое соединение,
соль марганца и муравьиной кислоты с формулой Mn(HCO),
кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидраты.

Физические свойства 
Формиат марганца образует кристаллы.

Растворяется в воде.

Образует кристаллогидраты состава Mn(HCO)•n HO, где n = 2 и 4.

Литература 
 

марганца